Lázár József (1782–1865) kapitány, költő, császári és királyi kamarás, huszárkapitány, nemesi testőr, huszárezredes
 Lázár József (1888–1963) nyelvész, író, reálgimnáziumi tanár
 Lázár József (1902–1971) kubikos, pártmunkás
 Lázár József (1908–1972) közíró, lapszerkesztő
 Lázár József (1919–1997) jezsuita szerzetes
 Lázár József (?) Akadémiai-díjas villamosmérnök